О́сово, Осо́во (, , ) — назва низки сіл у Білорусі, Росії та Польщі

Мінська область
 Осово — село в складі Мойсеївщинської сільської ради Борисовського району
 Осово — село в складі Гливинської сільської ради Борисовського району
 Осово — село в Крупському районі
 Осово — село в складі Лядівської сільської ради Червенського району
 Осово — село в складі Колодезької сільської ради Червенського району
 Осово — село в складі Селібської сільської ради Березинського району
 Осово — село в складі Ушанської сільської ради Березинського району
 Осово — село Мядельського району
Могильовська область
 Осово — село в Осиповицькому районі

Населені пункти та їхні частини
 Осово — село в гміні Карсін Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Осово — село в гміні Кемпіце Слупського повіту Поморського воєводства
 Осово — село в гміні Ґолдап Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Осово — село в гміні Вжесня Вжесінського повіту Великопольського воєводства
 Осово — село в гміні Ґостинь Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Осово — село в гміні Ліпка Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Осово — село в гміні Свідвін Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства
 Осово — частина міста Хойна в Грифінському повіті Західнопоморського воєводства
 Осово — осада в гміні Новоґард Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства

Осово — село в Захаровському районі Рязанської області
 Осово — село в Кардимовському районі Смоленської області
 Осово — село в Руднянському районі Смоленської області

Див. також 
 Осове — назва низки населених пунктів в Україні
 Осова — назва низки населених пунктів в Україні та Білорусі
 Осово-1 — село в Шумяцькому районі Смоленської області Росії
 Осово-2 — село в Шумяцькому районі Смоленської області Росії

Примітки